Rances (Aube), na França
 Rances (Vaud), na Suíça

Desambiguações de topônimos